«Самсо́н и Дали́ла» () — опера Камиля Сен-Санса в трёх действиях на ветхозаветный сюжет (Книга Судей, XVI).

Либретто — Фердинанд Лемер. Первая постановка — Веймар, 2 декабря 1877 г. в немецком переводе, в театре герцога.

Самая популярная опера композитора, единственная не сходящая со сцен современных оперных театров. Партия Далилы — одна из технически удобных для исполнения и поэтому востребованных партий для меццо-сопрано в музыке.

История создания. Первые постановки 
Сен-Санс начал работать над «Самсоном и Далилой» в 1867 году, предполагая написать ораторию. Но его либреттист, Лемер, убедил его в театральном потенциале произведения. Франц Лист предложил поставить её в Веймаре, где он работал музыкальным директором при космополитичном, прогрессивном и весьма музыкальном дворе великого герцога. Мировая премьера оперы (с либретто в немецком переводе) состоялась в веймарском Grossherzogliches Theater (ныне Немецкий национальный театр в Веймаре) 2 декабря 1877 года. В письме от 20 января 1882 года к г-же Ш. Тардьё Ф. Лист писал:

Во Франции же эта опера, как написанная на библейский сюжет, имела большие проблемы с постановкой. В самом начале Полина Виардо как-то даже устроила в своем доме частное представление, чтобы заинтересовать директора парижской оперы. Аккомпанировал сам Сен-Санс, но их совместные усилия остались безуспешными. На самом деле, оперу не слышали во Франции до 1890 года — до премьеры на сцене провинциального Руана. К этому времени Полина Виардо, которая боролась за эту постановку и для которой это произведение, в сущности, было написано и которой оно было посвящено, оказалась уже слишком старой, чтобы исполнять партию Далилы. Парижская премьера, в подготовке которой участвовал сам композитор, состоялась 23 ноября 1892 года в Гранд-опера (дирижёр Эдуар Колонн). Он же дирижировал российской премьерой оперы, которая состоялась в Петербурге в 1893 году.

В Лондоне постановке оперы препятствовал министр двора лорд Роберт Уинн Каррингтон, но всё же она была исполнена в виде оратории, как первоначально и задумывал автор.

Содержание оперы 
Действие происходит в городе Газа в Палестине в 1150 г. до н. э.

Действующие лица 
 Далила — сопрано или меццо-сопрано.
 Самсон — тенор
 Верховный жрец Дагона — баритон
 Абемелех, газский сатрап — бас
 Старый иудей — бас
 Гонец филистимлян — тенор
 Первый филистимлянин — тенор
  Второй филистимлянин — бас
 Иудеи, филистимляне

Синопсис 
В первом действии иудеи, возглавляемые Самсоном, изгоняют филистимлян из Газы. Филистимлянка Далила знакомится с Самсоном, и он не в силах противостоять её обаянию. Во втором действии Самсон открывает ей тайну своей силы, и она обрезает его волосы. Соотечественники соблазнительницы захватывают обессилевшего врага. В третьем действии выведенный из темницы Самсон, после пыток и ослепления, обрушивает храм Дагона на своих мучителей.

Хиты 
 Mon coeur s’ouvre à ta voix — ария Далилы (II акт)
 Printemps qui commence — ария Далилы (I акт)
 Bacchanalia — «Вакханалия» (III акт)

Постановки 
Опера неоднократно ставилась на многих европейских сценах. Среди спектаклей конца XX века: постановка Венской оперы (1990, режиссёр Г. Фридрих; А. Бальтса — Далила), парижской Оперы Бастилии (1991, В. Атлантов — Самсон)

Постановки в России 
В России опера впервые прозвучала в 1893 г. в Петербурге в исполнении французской труппы под управлением дирижёра Эдуара Колонна. Через три года, 19 ноября 1896 г. опера была поставлена в петербургском Мариинском театре (М. Славина — Далила, И. Ершов — Самсон, Л. Яковлев, И. Тартаков — Верховный жрец). В 1901 г. прошла постановка в Москве, на сцене Нового театра, под управлением того же Э. Колонна. Затем опера шла на многих сценах России вплоть до постановки в Свердловске в 1927 году.

В 1950 году постановку «Самсона и Далилы» начал готовить Большой театр, новую редакцию либретто осуществил Нил Бирюков. Однако Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) подверг эту идею резкой критике, расценив оперу как «идеологически сомнительную», а её возможную постановку — как вероятный «стимул для разжигания сионистских настроений среди еврейского населения»; после вмешательства партийных органов работа над оперой была прекращена, сохранились отдельные эскизы к оформлению оперы, выполненные Тамарой Старженецкой.

2 декабря 2003 г. состоялась премьера Мариинского театра (дирижёр — В. Гергиев; О. Бородина — Далила).

Избранная дискография 
 Далила — Мария Максакова, Самсон — Никандр Ханаев, Верховный жрец — Владимир Прокошев, Старый иудей — Сергей Красовский, Абемелих — Иван Петров, хор и оркестр Большого театра, дирижёр — Александр Мелик-Пашаев, 1946 год.
 Далила — Элен Бувье, Самсон — Жозе Луччони, Верховный жрец — Поль Кабанель, Старый иудей — Анри Меду, Абемелих — Шарль Камбон, хор и оркестр театра «Гранд-опера», дирижёр — Луи Фурестье, 1946 год.
 Далила — Мария Каллас, 1961 год
 Далила — Рита Горр, Самсон — Джон Викерс, хор и оркестр Парижской оперы, дирижёр — Жорж Претр, 1962 год
 Далила — Елена Черней, Самсон — Людовик Шписс, Верховный жрец — Дан Иорданеску, Старый иудей — Василий Молдовяну, Абемелих — Константин Думитру, хор и оркестр Румынского радио и телевидения, дирижёр — Курт Адлер, 1969 год.
 Далила — Ширли Верретт, Самсон — Ришар Кассили, хор и оркестр театра «Ла Скала», дирижёр — Жорж Претр, 1970-е гг.
 Далила — Елена Образцова, Самсон — Пласидо Доминго, Верховный жрец — Ренато Брузон, Абемелих — Пьер Тау, Старый иудей — Роберт Ллойд, хор, Оркестр Парижа, дирижёр — Даниэль Баренбойм, 1979 год.

Видеозаписи 
 Далила — Ширли Верретт, Самсон — Пласидо Доминго, хор и оркестр «San Francisco Opera», дирижёр Юлиус Рудель (1981 год).
 Далила — Ширли Верретт, Самсон — Джон Викерс, хор и оркестр «Ковент-Гарден», дирижёр Колин Девис (1981 год).
 Далила — Ольга Бородина, Самсон — Пласидо Доминго, Верховный жрец — Сергей Лейферкус, Абамелих — Ричард Пол Финк, Старый иудей — Рене Папе, хор и оркестр «Метрополитен-Опера», дирижёр — Джеймс Ливайн, Постановка оперы приурочена к 30-летию Пласидо Доминго на сцене Метрополитен-Опера (1998 год).
 Далила — Элина Гаранча, Самсон — Роберто Аланья, Верховный жрец — Лоран Наури, хор и оркестр «Метрополитен-Опера», дирижёр — Марк Элдер, 20 октября 2018 года.

В астрономии 
В честь главной героини оперы назван астероид (560) Делила, открытый в 1905 году.

Примечания

Ссылки 
 подробный пересказ либретто на belcanto.ru
 Французское либретто и ноты
 Либретто оперы «Самсон и Далила»
 Монсеррат Кабалье исполняет арию Далилы «Mon coeur s’ouvre a ta voix»
 Синопсис на сайте «Метрополитен-оперы»

Оперы на французском языке
Оперы на библейский сюжет
Оперы 1877 года
Оперы Камиля Сен-Санса
Самсон